Kyoko – nome femminile giapponese 
 35441 Kyoko – asteroide della fascia principale
 Kyoko – romanzo di Ryū Murakami 
 Kyoko – film del 2005 diretto da Ryu Murakami